Bastion bezeichnet:
 ein Festungsbauwerk, siehe Bastion
 ein Computerspiel, siehe Bastion (Computerspiel)
 ein Hügel auf King George Island in der Antarktis, siehe Bastion (Hügel)
Weiteres
 Camp Bastion, Feldlager in Afghanistan
 Bastion Patsas, Militärfahrzeug
 Bastion Sternwarte, Kaliningrad
 Mount Bastion, Antarktis
Siehe auch:
 K-300 Bastion (NATO-Code: SS-C-5 Stooge), russischer Seezielflugkörper
 Bastion Point
 Brückenbastion
 Bastion Host
 Le Bastion